Wuyts ist der Familienname folgender Personen:

 Bart Wuyts (* 1969), belgischer Tennisspieler
 Gustave Wuyts (1903–1979), belgischer Tauzieher
 Peter Wuyts (* 1973), belgischer Straßenradrennfahrer